Emmet puede hacer referencia a:

Personas 
 Robert Emmet (1778 - 1803), activista nacionalista irlandés.
 Robert Emmet Sherwood (1896 - 1955), dramaturgo estadounidense.
 Emmet Fox (1886 - 1951), ministro de la Iglesia de la Ciencia Divina, de origen irlandés.
 Emmet Hudson (1905 - 1991), testigo del asesinato de John F. Kennedy.

Lugares 
Varios en los Estados Unidos:

 Las siguientes localidades:
 Emmet, en Arkansas.
 Emmet, en Dakota del Sur.
 Emmet, en Nebraska.
 Emmet, en el Condado de Dodge, Wisconsin.
 Emmet, en el Condado de Marathon, Wisconsin.

 Los siguientes condados (county):
 Condado de Emmet, en Iowa.
 Condado de Emmet, en Míchigan.

 El Municipio de Emmet (township), en Dakota del Sur.